Ivy ( für Efeu) steht für:

 Ivy (Vorname)
 Ivy (Album), das Debütalbum der deutschen Sängerin Ivy Quainoo
 Ivy (Band), eine US-amerikanische Indiepop-Gruppe
 Ivy (Film), ein US-amerikanischer Spielfilm von Sam Wood aus dem Jahre 1947
 Ivy (Magazin), ein Lifestyle-Magazin
 Ivy (Motorradhersteller), ein ehemaliger britischer Motorradhersteller
 Ivy (Schiff), ein Kanonenboot der Confederate States Navy

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Ivy (Iowa)
 Ivy (Virginia)
 Ivy Township (Arkansas)
 Ivy Township (Kansas)

Ivy ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Conway Ivy (1893–1978), US-amerikanischer Physiologe
 Ashley Ivy (* 1980), US-amerikanische Beachvolleyballspielerin
 Bill Ivy (1942–1969), britischer Motorradrennfahrer
 Madison Ivy (* 1989), deutsch-amerikanische Pornodarstellerin
 Robert Henry Ivy (1881–1974), britisch-amerikanischer Chirurg
 Veronica Ivy (* 1982), kanadische Radsportlerin

Siehe auch:

 Apache Ivy, ein Software-Tool
 Cwm Ivy, eine Ansiedlung auf der Halbinsel Gower in Süd-Wales
 Ivy League, eine Liga im US-amerikanischen Universitätssport
 Operation Ivy (Atomtest), die Bezeichnung zweier amerikanischer Kernwaffentests, Ivy Mike und Ivy King
 Operation Ivy (Band), eine ehemalige Ska-Punk-Band
 Poison Ivy (Musikerin), eigtl. Kristy Wallace, Gitarristin und Gründungsmitglied der Band The Cramps 
 Poison Ivy (Comics), der Titel verschiedener Veröffentlichungen des US-amerikanischen Verlags DC Comics und Name der Protagonistin dieser Veröffentlichungen
 Public Ivy, eine Bezeichnung für Hochschulen mit ausgezeichnetem Ruf
 The Ivy League, eine britische Popmusikgruppe
 Ivey (Begriffsklärung)